Дьячу́к — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дьячук, Андрей Ефимович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Дьячук, Феликс Геннадьевич (род. 1976) — российский боксёр.
 Ефимчук-Дьячук, Ульяна Васильевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.